Тихоре́цкая у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 

 Тихорецкая улица — улица в Батайске Ростовской области
 Тихорецкая улица — улица в Волгограде
 Тихорецкая улица — улица в Геленджике Краснодарского края
 В Казани:
 Тихорецкая улица
 2-я Тихорецкая улица
 Тихорецкая улица — улица в Калининграде
 Тихорецкая улица — улица в Кемерове
 Тихорецкая улица — улица в селе Ключи Южно-Сахалинска
 Тихорецкая улица — улица в Краснодаре
 Тихорецкая улица — улица в Нижнем Новгороде
 Тихорецкая улица — улица в Новороссийске Краснодарского края
 Тихорецкая улица — улица в Новосибирске
 Тихорецкая улица — улица в Перми
 Тихорецкая улица — улица в Прокопьевске Кемеровской области
 Тихорецкая улица — улица в Сочи Краснодарского края
 В Уфе:
 Тихорецкая улица
 Малая Тихорецкая улица
 В Челябинске:
 Тихорецкая улица
 1-я Тихорецкая улица
 2-я Тихорецкая улица
 Тихорецкая улица — улица в Шахтах Ростовской области

Украина 

 Тихорецкая улица — улица в Киеве
 Тихорецкая улица — улица в Кривом Роге Днепропетровской области
 Тихорецкая улица — улица в Макеевке Донецкой области
 Тихорецкая улица — улица в Сумах
 Тихорецкая улица — улица в Черновцах

См. также 
 Тихорецкий бульвар
 Тихорецкий проспект
 Тихорецкий переулок
 Тихорецкий проезд
 Тихорецкий тупик — тупик в Калининграде